Fügung steht für:

 eine Form der Namensbildung, siehe Fügung (Namenkunde)
 etwas Zusammengefügtes in der Grammatik, siehe Fügung (Grammatik)
 eine Bestimmung des Schicksals

Siehe auch:

 Fugung